В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Венді Тернбулл 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (фінал)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (півфінал)
 Еліз Берджін /  Алісія Молтон (2-ге коло)

 Лорі Макніл /  Пола Сміт (1-ше коло)
 Марін Луї-Гарпер /  Хетер Ладлофф (2-ге коло)
 Аннабел Крофт /  Лариса Нейланд (2-ге коло)
 Бет Герр /  Террі Фелпс (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships